Western (genre),  een genre fictie dat zich afspeelt in het "Wilde Westen"
 Western (muziekstijl),  een aan country verwante muziekstijl

Geografie
 Western (Fiji), een divisie van Fiji
 Western (Gambia), een divisie van Gambia
 Western (Ghana), een regio van Ghana
 Western of Magharibi, een provincie van Kenia
 Western (Papoea-Nieuw-Guinea),  een provincie van Papoea-Nieuw-Guinea
 Western (Salomonseilanden), een provincie van de Salomonseilanden
 Western (Sierra Leone), een speciaal deelgebied van Sierra Leone waarin de hoofdstad Freetown ligt
 Western (Zambia), een provincie van Zambia
 Western (Oeganda), een regio van Oeganda
 Western (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska in de Verenigde Staten

Overig
 Western (film uit 1997), een Franse film van Manuel Poirier met Sergi Lopéz en Sacha Bourdo
 Western (film uit 2015), een western-documentaire van Bill Ross IV en Turner Ross
 Western (film uit 2017), een Duitse film van Valeska Grisenbach met Meinhard Neumann en Weinhart Wetrek
 Western Open, een Amerikaans golftoernooi
 Western Wildcats HC, een Schotse hockeyclub
 Western (strip), een strip van Jean Van Hamme en Grzegorz Rosinski

Zie ook 
 Westernrijden,  eenhandig paardrijden
 Westerngitaar, een type akoestische gitaar